

Pessoas
Rossana Ghessa
Rossana Casale, 
Rossana Podestà

Localidades
Rossana (Itália)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos